Pane ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Pane (* 1967), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Gina Pane (1939–1990), italienische Künstlerin
 Julio Pane (* 1947), argentinischer Bandoneon-Spieler
 Mauro Pane (1963–2014), italienischer Automobilrennfahrer 
 Tullio Pane (1930–2001), italienischer Sänger

Siehe auch:
 Pane, Stadt und Arrondissement im Departement Borgou in Benin, siehe Kpané
 Panne